Émilie Rochedy (née en 1994), coureuse cycliste française ;
 Julien Rochedy (né en 1988), entrepreneur, essayiste et homme politique français.

Patronyme français